Most do Terabithii – powieść Katherine Paterson
 Most do Terabithii – amerykański film z 1985 w reżyserii Erica Tilla, ekranizacja
 Most do Terabithii – amerykański film z 2007 w reżyserii Gábora Csupó, ekranizacja